„Achéron” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka okrętów Marine nationale:
 „Achéron” – kanonierka typu Achéron z lat 80. XIX wieku
 „Achéron” (Q150) – okręt podwodny typu Redoutable z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 „Achéron” (A613) – okręt-baza nurków typu Vulcain z końca XX wieku

Zobacz też 
 HMS „Acheron” – nazwa brytyjskich okrętów

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów